Афробразильцы (, , , редко ) — одна из основных групп населения современной Бразилии. Численность 12,9 млн чел или 6,9 % населения страны. 

Проживают повсеместно, но наибольшая концентрация чернокожих наблюдается на северо-востоке страны, особенно в штате Баия. В второй половине XX века немало чёрных покинуло обанкротившиеся плантации и переселилось в крупные города юга страны. Самый знаменитый в мире афробразилец — футболист Пеле.

История 
По большей части являются потомками рабов из Африки, около 5 млн которых было завезено в страну в XVI—XIX веках. При проведении переписей населения употребляется термин «preto». В последнее время португалоязычные СМИ демонстрируют тенденцию к замене его на более политкорректное слово «negro» (в англоязычных странах последнее является оскорбительным). В отличие от США, чернокожее население в колониальной Бразилии абсолютно преобладало. При этом, метисация не подвергалась гонениям со стороны официальных властей, а потому большая часть социально мобильного чернокожего населения быстро смешалась с белыми и индейцами, образовав группу цветных парду. Бразильские институты не считали нужным вести детальную документацию, подтверждающую расовое происхождение граждан страны, а потому расовое отбеливание со временем затронуло большую часть населения.

В современной Бразилии быть чернокожим означает в буквальном смысле иметь чёрный цвет кожи. Для сравнения: в США чёрными себя могут считать по духу и культуре очень светлокожие люди (правило одной капли крови). Границы между расовыми группами в Бразилии размыты: значительная часть белых в стране имеет ту или иную примесь индейской и/или африканской крови. Расово чувствительные американские СМИ часто называют Бразилию крупнейшей африканской страной за пределами Африки, так как цветные в США не отделяются от собственно чёрных. Бразильцам подобные выводы не нравятся. С другой стороны, американская модель признания белой вины в последнее время получила некоторое распространение и в Бразилии. В последнее время в стране появились квоты для чернокожих при поступлении в ВУЗы, в бразильских теленовеллах появилось больше чернокожих и темнокожих актёров и актрис. Кроме того, многие чёрные перестали стесняться своего цвета. Из-за более высокой фертильности доля чёрных в Бразилии в последнее время растёт.

Динамика численности

Примечания 

Население Бразилии
Африканские диаспоры